Remixes puede referirse a:

 Remixes (álbum de Carlos Ponce)
 Remixes (EP de Coldplay)
 Remixes (álbum de Cristian Castro)
 Remixes (álbum de t.A.T.u.)
 Remixes (álbum de Yuridia)

Otros
 Remixes 81··04, álbum de Depeche Mode.
 Remixes 2: 81-11, álbum de Depeche Mode.
 The Remixes, desambiguación.